Скригалівка:
 Скригалівка — село в Україні;
 Скригалівка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці.